USS Aaron Ward — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала Аарона Варда (), учасника іспансько-американської війни.

 USS Aaron Ward (DD-132) — ескадрений міноносець типу «Вікс». На службі у складі ВМС США протягом 1919-1940 років, після чого був переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Castleton (I23) ». У 1945 році виведений в резерв, у 1947 році зданий на злам.
 USS Aaron Ward (DD-483)  — ескадрений міноносець типу «Глівз». Збудований у 1942 році. 7 квітня 1943 року потоплений японським літаком поблизу Гуадалканалу.
 USS Aaron Ward (DM-34)  — ескадрений міноносець типу «Роберт Сміт». На службі протягом 1944-1945 років. У 1946 році зданий на злам.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни